Paul-Greifzu-Stadion ist der Name folgender, nach dem Motorsportler Paul Greifzu benannter Stadien:
 Paul-Greifzu-Stadion (Dessau)
 Paul-Greifzu-Stadion (Stralsund)